Zdislavice (deutsch Zdislawitz, auch Sdislawitz) bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Zdislavice, Minderstadt im Okres Benešov
 Troubky-Zdislavice, Gemeinde im Okres Kroměříž
 Zdislavice (Herálec), Ortsteil von Herálec, Okres Havlíčkův Brod
 Zdislavice, Ortsteil von Troubky-Zdislavice, Okres Kroměříž